Bruksgatan kan syfta på:

Bruksgatan, Göteborg
Bruksgatan, Helsingborg
Bruksgatan, Jönköping
Bruksgatan, Malmö
Bruksgatan, Örebro

Gator i Sverige